Julio Cortázar (1914-1984), écrivain argentin ;
 Modesto Cortázar (?), homme politique espagnol ;
 René Cortázar Sanz (1952-), économiste et homme politique chilien.